Le terme de contrat professionnel peut faire référence à :
 un contrat signé par un sportif rémunéré pour son activité sportive (sportif professionnel).

Ne pas confondre avec 
 Contrat de professionnalisation, en droit français, pour la formation continue.

Notes et références 

Contrat de travail